Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos de Padre Miguel est une école de samba de Rio de Janeiro au Brésil.

Données de l'école 
  D2 Carnaval

  D3 Carnaval

  D4 Carnaval

  D5 Carnaval

Enredos

Références 

UPM